5-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин (The 1983 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 1983) проводился с 10 по 23 апреля 1983 на стадионе «Tun Razak Stadium» в городе Куала-Лумпур (Малайзия).

Чемпионом стала сборная Нидерландов (в 3-й раз в своей истории выиграв чемпионат мира), победившая в финале сборную Канады со счётом 4:2. Бронзовым призёром стала сборная Австралии, победившая в матче за 3-е место сборную ФРГ со счётом 3:1.

В отличие от обычного порядка, сборная Малайзии — страны, принимавшей чемпионат, — участия в чемпионате не принимала.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1983 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1983
1983 год в Малайзии
Международные спортивные соревнования в Куала-Лумпуре
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Апрель 1983 года
Чемпионаты мира в Малайзии
Хоккей на траве